Шотландский Первый Дивизион 1966/1967 () — 70-й сезон чемпионата Шотландии по футболу. Он начался 10 сентября 1966 года и закончился 15 мая 1967 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Шотландии на statto.com 

1966/1967
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 1966 году
Спорт в Шотландии в 1967 году